Osoby:
 Amélie Kuhrt – brytyjska historyczka
 Henriette Kuhrt – niemiecka pisarka
 Nicola Kuhrt – niemiecka dziennikarka

Zobacz też:
 Court
 Kurt
 Kurth